Auteurs humoristiques français, Mina Guillois et son mari André Guillois sont à l'origine d'une centaine de livres humoristiques.

Citation 
« L’éducation nous apprend les règles de la vie. L’expérience nous apprend les exceptions » (À l’école du rire).

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)